Seul ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Seul (* 1963), deutscher Schachspieler
 Hermann Seul (1827–1912), preußischer Landrat, Versicherungsdirektor sowie Mitglied des Konstituierenden Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Jürgen Seul (* 1962), deutscher Jurist; Lektor, Redakteur und Autor rechtshistorischer Aufsätze und Bücher
 Otmar Seul (* 1943), Hochschullehrer
 Shirley Michaela Seul (* 1962), deutsche Schriftstellerin, Autorin und Ghostwriterin
 Thomas Seul, Hochschullehrer an der Fakultät für Maschinenbau der Hochschule Schmalkalden und Präsident des VDWF

Seul steht auch für:

 Lac Seul, ein Stausee in Kanada